Frankl est un patronyme notamment porté par : 
 Péter Frankl (1953), mathématicien hongrois
 Viktor Frankl (1905-1997), médecin autrichien

Homonymie de patronyme